Полидор може да се отнася за:
 Герои в древногръцката митология
 Полидор, син на Хипомедонт, един от Епигоните.
 Полидор, син на Кадъм и Хармония, баща на тиванския цар Ладбак
 Полидор, най-малкият син на цар Приам, убит от Ахил. По-късен вариант на мита казва, че преди падането на Троя, по време на Троянската война, Полидор бил изпратен с троянските съкровища при цар Полиместор. След превземането на Троя обаче, Полиместор убил Полидор, хвърлил трупа му в морето и взел даровете за себе си. Когато Хекуба узнала за смъртта на сина си, отмъстила за него като убила децата на Полиместор, а него самия ослепила.
 Полидор (син на Херакъл) и на Мегара
 Полидор (Пенелопа), един жених на Пенелопа от Закинтос
 Полидор (син на Етеокъл)
 Полидор, цар на Спарта 8 век пр.н.е.
 Полидор е името и на един от тримата родоски скулптори, които са създали статуята „Лаокоон и неговите синове“.

 Други
 Полидор (лейбъл), германски звукозаписен лейбъл